Lebigot est un nom de famille français, présent surtout dans la Manche et en Seine-Maritime (Normandie). Il est notamment porté par : 

 Jean Lebigot, historien et poète français du  ; 
 François Lebigot (né en 1943), psychiatre français.

Liens externes 
 

Patronyme normand